Hans Weber (componist), Oostenrijks componist
Hans Weber (voetballer), Zwitsers voetballer